Diestelkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Diestelkamp (1900–1955), deutscher Archivar und Diplomatiker
 Bernhard Diestelkamp (* 1929), deutscher Rechtshistoriker, Sohn von Adolf
 Erich Diestelkamp (1900–1983), NSDAP-Politiker

Siehe auch:
 Distelkamp